Сплит () — горная вершина в массиве Сьерра-Невада в западном поясе Кордильер в Северной Америке.

Находится в Калифорнии, США, на территории национального парка Кингз-Каньон. Высота горы 4287 м над уровнем моря.

Пик был назван по раздваивающийся вершине альпинистом Болтоном Брауном в 1895 году.

См. также 
 Калифорнийские четырнадцатитысячники (горные вершины)

Примечания

Ссылки 
 
 

Горы Калифорнии
Кингз-Каньон (национальный парк)
География округа Иньо
География округа Фресно